

Œuvres 

 Ramata, un roman policier d'Abasse Ndione, paru en 2000 ;
 Ramata, un long métrage réalisé par Léandre-Alain Baker, adapté du roman Ramata.

Prénom